Kogălniceanu sau Cogălniceanu se poate referi la:
 familia Kogălniceanu, o familie de boieri moldoveni și români, ai căror membri îi includ pe:
 Sandu Kogălniceanu, primul strămoș cunoscut al familiei, îl aflăm la finele veacului al XVII-lea., acesta fiind originar de la Kogâlnic (Basarabia). 
 Constantin Kogălniceanu, legislator
 Enache Kogălniceanu, curtier, literat, fratele lui Constantin
 Mihail Kogălniceanu, politician liberal, avocat, strănepotul lui Constantin
 Vasile Kogălniceanu, politician agrarian, fiul lui Mihail
 Dan Cogălniceanu, actor

Vezi și
 Mihail Kogălniceanu (dezambiguizare)

Note 

Nume de familie românești